Esteban José Martínez Fernández y Martínez de la Sierra – navigatore ed esploratore spagnolo
 Francisco Javier Martínez Fernández – arcivescovo cattolico spagnolo
 José Manuel Martínez Fernández – mezzofondista e maratoneta spagnolo